Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 1948, které se konaly v Londýně ve Spojeném království od 29. července 1948 do 14. srpna 1948. Těchto her se zúčastnilo 4099 sportovců ze 59 zemí v 136 disciplínách v 17 sportech.

Počet medailí 
Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 1948 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Reference 

Letní olympijské hry 1948
1948